stdbool.h — заголовочный файл стандартной библиотеки языка программирования С, который содержит четыре макроса для работы с типом данных bool. Данный заголовочный файл появился в стандарте C99.

Определение макросов согласно стандарту IEEE Std 1003.1-2001:
 bool определяется как _Bool
 true определяется как 1
 false определяется как 0
 __bool_true_false_are_defined определяется как 1

Программы, использующие эти макросы, могут отменять и переопределять bool, true, и false.

Ссылки 
 Пример исходного кода файла stdbool.h